Dit is de wereldranglijst van juli 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 27 juli 2011.

Mannen 07